Osoby o tym nazwisku:
 Demetrio Herrera Sevillano – panamski poeta
 Manuel Sevillano – hiszpański siatkarz